

Palmarès

Club

Competizioni nazionali
 
Neuchatel Xamax: 2014-2015
 
Neuchâtel Xamax: 2017-2018

Note

Collegamenti esterni